Дэ́ниел Рэй «Дэ́нни» Эйндж (, родился 17 марта 1959 года, Юджин, Орегон, США) — американский баскетбольный менеджер, тренер и баскетболист. С 2003 по 2021 год занимал должность генерального менеджера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс».

Эйндж был выдающимся школьным спортсменом и является единственным школьником, выбиравшимся в первые сборные всех звёзд США среди футболистов, баскетболистов и бейсболистов. По окончании школы он поступил в университет Бригама Янга, где получил несколько титулов игрока года. Завершив обучение, он три года выступал в Главной лиге бейсбола за клуб «Торонто Блю Джейс», а позже выбран на драфте НБА, где отыграл 14 сезонов. По окончании карьеры игрока Эйндж стал тренером «Финикс Санз», а в 2003 году занял административную должность в «Бостон Селтикс».

Ранние годы 
Эйндж родился в городе Юджин, штат Орегон, и уже с детства проявлял талант в нескольких спортивных дисциплинах. Выступая в команде по американскому футболу, он дважды становился чемпионом штата в 1976 и 1977 годах и в этих же годах избирался в первую символическую сборную всех звёзд штата и считался одним из лучших футболистов штата. В 1977 году журнал Parade включил его во всеамериканскую сборную.

В 1981 году, выступая за баскетбольную команду университета Бригама Янга Эйндж забросил победный бросок, пройдя всю площадку с мячом. Этот момент стал одним из самых известных в истории NCAA. По итогам последнего года в университете Дэнни получил ряд индивидуальных наград, в том числе Приз имени Джона Вудена, который вручается лучшему игроку среди студентов.

Бейсбольная карьера 
Эйндж был выбран на драфте 1977 года командой «Торонто Блю Джейс». На тот момент он всё ещё был студентом, Эйндж провёл дебютный матч в высшей лиге в 1979 году. В основном он играл на второй базе, но иногда выходил на позиции в аутфилде. Эйндж был самым молодым игроком в истории «Блю Джейз» выбившим хоум-ран, на тот момент ему было 20 лет и 77 дня. Также Дэнни принял участие в идеальной игре питчера , играя на третьей базе.

После трёх лет в бейсболе Эйндж решил перейти в баскетбол. Он был выбран на драфте НБА 1981 года под общим 31-м номером командой «Бостон Селтикс», которой пришлось выкупить его контракт у «Блю Джейз» после судебного разбирательства.

НБА

Бостон Селтикс 
Эйндж пришёл в чемпионскую команду и поначалу у него были трудности с адаптацией к баскетболу. По словам Ларри Бёрда на первой тренировке он забросил «0 из 2547 бросков». Главный тренер команды Билл Фитч негодовал из-за того, что процент реализации подходов к бите у Эйнджа был больше, чем его процент реализации бросков по кольцу. В свой первый сезон он получал мало игрового времени, в основном выходя на замену. Эйндж подменял возрастного . В плей-офф сезона  годов «Селтикс» дошли до Финала Восточной конференции, уступив «Филадельфии Севенти Сиксерс» в серии из семи матчей.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 

Родившиеся в Юджине
Баскетбольные тренеры США
Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Тренеры «Финикс Санз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Торонто Блю Джейс»
Бейсболисты США
Игроки второй базы МЛБ
Спортсмены нескольких видов спорта
Разыгрывающие защитники